Phenacorhamdia är ett släkte av fiskar. Phenacorhamdia ingår i familjen Heptapteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Phenacorhamdia